Jesper B. Jensen (ur. 14 października 1977) – duński żużlowiec
 Jesper Jensen (ur. 30 października 1977) – duński szczypiornista
 Jesper B. Jensen (ur. 30 lipca 1991) – duński hokeista